Breathe () — четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Фейт Хилл, вышедший 9 ноября 1999 года на лейбле Warner Bros. Nashville. Хилл получила Премию «Грэмми» за лучший кантри-альбом.
Breathe стал одним из наиболее успешных кантри и поп альбомов. Он получил 8-кратную платиновую сертификацию RIAA, за тираж 8 млн копий в США. Альбом включает синглы «Breathe», «The Way You Love Me», «Let’s Make Love» и «If My Heart Had Wings». «Breathe» и «The Way You Love Me» обе достигли первого места в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs; первая из них также была на втором месте в Billboard Hot 100 и возглавила итоговые чарт 2000 года Billboard Year-End.
Альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, впервые в карьере Хилл. Его тираж составил 242,000 единиц по данным SoundScan.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Награды и номинации

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 1999 года
Альбомы Warner Bros. Records
Кантри-альбомы
Альбомы Фейт Хилл
Альбомы, спродюсированные Байроном Гэллимором
Альбомы, спродюсированные Данном Хаффом
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом